Shocker pode se referir a:

Shocker (Marvel Comics), vilão das histórias do Homem-Aranha
Shocker (filme), de Wes Craven (1989)
Silkk the Shocker, rapper norte-americano

Desambiguação